das englische Wort Gauge bezeichnet:

in der Technik
 Gauge (Technik), Messlehre oder Messuhr, auch herstellerspezifisches Maß für Dicke etc.
 American Wire Gauge, Kodierung von Drahtdurchmessern (und Fahrradspeichen)
 Plastigauge, Messmittel im Maschinenbau
 Stabilogauge, Analogrechner auf Schiffen

Name
 Gauge (Fluss), Fluss in Nordwest-England
 Gauge (Pornodarstellerin) (* 1980), ehemalige amerikanische Pornodarstellerin